Черкасский полк — военно-административная единица Войска Запорожского  со столицей в Черкассах, созданная в 1625 году.

История 
Полковому устройству Польской украины положило начало заключение Куруковского соглашения, которое было заключено 27 октября 1625 года между коронным гетманом С. Конецпольским и козацкой делегацией во главе с кошевым атаманом Запорожской сечи Михайлом Дорошенко во время восстания Марка Жмайло. 

Черкасский полк был основан в 1625 году на территории Черниговского староства Киевского повета Киевского воеводства Речи Посполитой. По Зборовскому реестру 1649 года в полку было 2 996 казаков в 28 сотнях (14 левобережных и 14 правобережных), причем в самих Черкассах числилось 2 200 казаков. Такое деление сохранилось и в присяжных списках 1654 года. В 1665 году полк подчинился гетману Петру Дорошенко, а в 1667 году правобережные территории полка вошли в состав Речи Посполитой. В 1668 году полк являлся частью вилаета Петра Дорошенко. В 1672 году гетман Иван Самойлович и князь Григорий Ромодановский переселяют население полка на Левобережье и полк приходит в упадок. После капитуляции Петра Дорошенко в 1676 году полк официально прекращает своё существование.

Полковники 
Реестр полковников Черкасского полка:
Грицко (1634)
Гугнивый, Яков (1637)
Прокопович, Каленик (1637)
Гижицкий, Демьян (1638)
Якубовский (1644)
Барабаш, Иван Дмитриевич (1647)
Кривонос, Максим (1648)
Топига, Марк Тарасович (1648-1649)
Воронченко, Яков Пархомович (1649-1651)
Радишевский — наказной полковник в 1649.
Барановский (1651-1652)
Шенделицкий, Василий — наказной полковник в 1651.
Пархоменко, Яков (1653-1657)
Джулай, Фёдор (1657-1659)
Одинец, Андрей (1659-1661)
Гамалия, Михаил (1661-1662)
Мурашко, Денис (1662-1663)
Джулай, Фёдор (1663-1664)
Дорошенко, Пётр Дорофеевич (1665)
Джулай, Фёдор (1665-1666)
Гамалия, Михаил (1667-1668)
Головченко, Яким Михайлович (1668-1669)
Белый, Павел (1671)
Григорович (1674)
Горелый, Филон (1674)
Степанович, Ждан (1675)
Калистрат, Богдан (1676)

Литература 

Полки Гетманщины
Воинские части и формирования, созданные в 1625 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1676 году